«Переправа» — всероссийский футбольный турнир, в 2002—2009 годах ежегодно проводился под эгидой РФС и ПФЛ под названием «Надежда» (Кубок ПФЛ «Надежда», «Кубок Надежды», турнир «Надежда», турнир молодёжных сборных команд на кубок ПФЛ «Надежда», молодёжный Кубок ПФЛ). В соревновании в 2002—2009 годах принимали участие сборные команды зон Второго дивизиона и сборная Первого дивизиона, составленные из игроков не старше 23 лет (для вратарей возрастной ценз равнялся 25 годам).

В 2019 году воссоздан под названием «Переправа» — турнир среди игроков не старше 21 года среди сборных территориальных групп ПФЛ и сборной России среди игроков до 20 лет.

В советское время проводились подобные молодёжные турниры: «Переправа», «Кубок надежды», «Кубок юности», детский турнир «Кожаный мяч».

История турнира: первые годы 
Задуманный в 2001 году Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ) турнир для молодых игроков клубов первого и второго дивизионов изначально позиционировал себя как смотр сил и «ярмарку талантов» со всей страны и был призван дать возможность перспективным футболистам показать и проявить себя на глазах съезжавшихся тренеров и селекционеров от разных клубов и в дальнейшем получить шанс улучшать своё профессиональное мастерство, повысившись в классе. В качестве гостей турнира на соревнованиях в разные годы присутствовали А.Бубнов, Н.Симонян, Н.Толстых, А.Бородюк, Г.Хиддинк. Участие в турнире «Надежда» в своё время оказало положительную роль в становлении большого количества футболистов, среди которых Алан Дзагоев, Владислав Игнатьев, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Виктор Файзулин, Кирилл Панченко. В 2003 году отлично проявил себя на турнире Юрий Жирков, тогда ещё игрок тамбовского «Спартака». Годом ранее, как лучший арбитр, был отмечен 23-летний судья Сергей Карасёв. По утверждениям администрации ПФЛ, ежегодно после завершения и по ходу Кубка «Надежда» около 30 игроков заключали контракты с клубами более высоких дивизионов.

Команды-победительницы

Игроки-лауреаты (2002—2009) 
По итогам турниров определялись лучшие футболисты в различных номинациях

Результаты 
Первые два турнира были проведены в Краснодаре (в 2002 году игры предварительного этапа прошли в Анапе — группа A, и Новороссийске — группа B, финального этапа — в Краснодаре), с 2004 года турнир проводится в Саранске.

В приуроченном к 10-летию Профессиональной Футбольной лиги первом розыгрыше Кубка ПФЛ «Надежда» приняло участие 8 команд (сборные шести зон Второго дивизиона, сборная Первого дивизиона, а также сборная Краснодарского края), которые были разбиты на две группы, после чего разыгрывали итоговые места в стыковых матчах. Со второго турнира участвуют шесть команд — сборные пяти зон Второго дивизиона и сборная Первого дивизиона, играющие по однокруговой системе (с 2003 года количество зон во Втором дивизионе уменьшилось до пяти, в виду объединения зон «Поволжье» и «Урал» в одну).

Упразднение «Кубка Надежды» 
Сроки проведения «Кубка Надежды» накладывались на время проводившегося в Москве с 2003 по 2010 годы Кубка ПФЛ для клубов-победителей зон Второго дивизиона. В 2003 году 7 игроков «КАМАЗа» и главный тренер Юрий Газзаев делегировались на «Кубок Надежды», а в 2004 году ставропольское «Динамо», владимирское «Торпедо» и новосибирский «Чкаловец-1936» отдали приоритет Кубку ПФЛ.

Со временем было замечено снижение интереса к турниру «Надежда» со стороны клубов и игроков. Не совсем удобные временные сроки, место и климатические условия способствовали тому, что футболисты после сезона, ссылаясь на травмы и другие факторы (в Саранске матчи проходили на искусственных полях), отказывались участвовать в соревнованиях, и во многом это повлияло на то, что в итоге на турнир стали приезжать далеко не все лучшие игроки соответствующего возраста из Первого дивизиона. как следствие, уровень соревнований стал снижаться, как и общая заинтересованность в них.

К тому времени начинали изменяться позиция и статус российского футбола в международном поле, и агентам не слишком выгодно стало искать таланты внутри страны. На фоне увеличивающегося количества легионеров и в преддверии изменения схемы проведения российских первенств на систему «осень-весна» вопрос боязни оттока российских игроков за рубеж, остро стоявший в прежние годы, в контексте изменившихся условий сошёл на нет. При этом футбольные школы и интернаты стали концентрироваться в двух-трёх крупных городах, образовывая современные академии при ведущих клубах, забирая способных уже в значительно более раннем возрасте. Развитие же футбола в провинции резко затормозилось.

В 2009 году «Кубок Надежды» был разыгран в последний раз. В настоящее время, как и прежде, существуют региональные (в зонах) и финальные этапы Кубка России по футболу среди юношей различных годов рождения, проводящиеся в разных городах внутри сроков проведения общероссийских соревнований — Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ (Первого дивизиона) и ПФЛ (Второго дивизиона).

Возрождение турнира (Кубок ПФЛ «Переправа») 
В 2019 году произошло возрождение турнира.
Кубок стал именоваться «Переправа». В соревновании принимают участие сборные команды пяти территориальных групп ПФЛ, составленные из игроков не старше 21 года и сборная России U-20 (тренер Михаил Галактионов). Турнир проходил с 11 по 15 июня в Саранске. Лига взяла на себя расходы по проживанию и питанию команд в месте проведения турнира

2019

2021 
В декабре 2020 года стало известно о достигнутой договорённости о проведении турнира 2021 года в июне 2021 года в Ульяновске.

27 мая прошла жеребьёвка турнира (сформированы группы и календарь турнира по датам). В группа «А» попали сборная Ульяновской области, юношеская сборная России (U-18) и сборная футбольных клубов группы 1 ПФЛ, в группу «B» — сборные групп 2, 3 и 4 ПФЛ. Команды групп ПФЛ, а также команда Ульяновской области составлены из футболистов, родившихся не ранее 1 января 1999 года.

Матчи прошли 20, 21, 22 (в группах) и 24 июня (финальный раунд). Игры группового турнира, матч за 3-е место и финал прошли на стадионе «Труд». Матч за 5-е место прошёл на другом стадионе: изначально на сайте ПФЛ местом проведения значился стадион «Авангард», 23 июня в ульяновской газете «Чемпион» было сообщено, что матч за 5-е место пройдёт на стадионе «Локомотив».

Матчи третьего игрового дня (22 июня), а также матч за 3-е место и финал прошли в формате «2 тайма по 40 минут».

Лауреаты 
По окончании турнира были определены лучшие игроки и тренер: лучший вратарь — Вадим Ульянов (Сборная ПФЛ 3, «Строгино»), лучший защитник — Артём Касимов (Сборная России U-18, «Зенит-2»), лучший полузащитник — Эрик Заерко (Сборная ПФЛ 3, «Строгино»), лучший нападающий — Муслим Шихбабаев (Сборная ПФЛ 1, «Анжи»), лучший бомбардир — Никита Данилин (Сборная Ульяновской области, «Лада» Димитровград), лучший игрок — Магомеднаби Ягьяев (Сборная ПФЛ 1, «Анжи»), лучший тренер — Денис Попов (Сборная ПФЛ 1, СКА Ростов-на-Дону).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ — Переправа
 Регламент турнира молодёжных команд на кубок ПФЛ «Надежда» (2003)
 Регламент турнира молодёжных команд на кубок ПФЛ «Надежда» (2008)

Футбол в России
Футбольные соревнования в России